Раймунд IV (граф Триполи)
 Раймунд IV (граф Тулузы)
 Раймунд Беренгер IV (граф Прованса)